Латунов Георгій Григорович (1903—1993) — залізничник, Герой Соціалістичної Праці.
 Латунов Григорій Антонович (1918—2001) — український живописець; член Спілки художників України.
 Латунов Іван Сергійович (1906—1970) — голова Архангельського облвиконкому. Член ЦК КПРС (1952—1961). Депутат Верховної ради РРФСР 2-го скликання. Депутат Верховної ради СРСР 3—5-го скликань.

Див. також 
 Лагунов